

Anno 
 1200 – (MCC in numeri romani) è un anno dell'XII secolo.
 Anni 1200 – decennio che comprende gli anni dal 1200 al 1209 inclusi.
 1200 a.C. 
 Anni 1200 a.C. – decennio che va dal 1209 a.C. al 1200 a.C. inclusi.

Matematica 
 1200 (numero) – numero naturale.

Astronomia 
 1200 Imperatrix – asteroide della fascia principale del sistema solare.